Moschea Ferhadija – Banja Luka
 Moschea Ferhadija – Sarajevo